Le mot tourmaline vient du singhalais  ou , qui est l'ancien nom du Sri Lanka.

Sciences et techniques

Biologie 
 L'Héliange tourmaline (Heliangelus exortis) est une espèce de colibris, de la sous-famille des Trochilinae.

Minéralogie 
 Les tourmalines constituent un groupe de minéraux appartenant à la classe des cyclosilicates. Elles sont constituées d'un silico-borate de divers métaux, avec un grand nombre de substitutions possibles dans ses différents sites cristallins.
 La tourmaline Paraiba est une variété gemme de cupro-elbaïte, une tourmaline.

Culture et société

Littérature 
  est une nouvelle de l'écrivain australien Randolph Stow, parue en 1963.

Marine 
 Le  est un dragueur de mines de classe Catherine de la Royal Navy, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 L' est un yacht converti en patrouilleur de la United States Navy, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le HMS Tourmaline est un destroyer de la Royal Navy, renommé  en  en raison d'une révision de sa classe.

Musique 
  est un groupe américain de rock.

Anthroponyme 
 Tourmaline est le pseudonyme de Reina Gossett (1983-), une militante, cinéaste et écrivaine américaine.

Toponyme 
  est une plage et un spot de surf situé au nord de Pacific Beach (Californie, États-Unis).